Max Robert Torrão Rabello da Silva (Araraquara, ) é um compositor e instrumentista de música popular brasileira. Foi membro do grupo O Terço, com o qual gravou 2 CDs, Spiro Words, em 1998 e Tributo a Raul Seixas, em 2000. Em carreira solo, lançou em 2000, o seu primeiro CD, Groove.

Compositores do estado de São Paulo
Instrumentistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Naturais de Araraquara